Wiesböck ist der Familienname von:

 Alois Wiesböck (* 1950), deutscher Motorrad-Speedway- und Bahnrennfahrer
 Laura Wiesböck (* 1987), österreichische Soziologin und Hochschullehrerin